Судзуки, Хироси (бобслеист)
 Судзуки, Хироси (пловец)
 Судзуки, Хироси (кинооператор)
 Судзуки, Хироси (музыкант)

См. также 
 Судзуки